Студит — настоятель (игумен) самого значительного монастыря средневекового Константинополя — Студийского:
  — один из деятельных участников Второго Никейского собора, противник иконоборчества;
 Феодор Студит (796 — нач. IX в.) — реорганизовал монастырь;
 Навкратий Студит (? — 848);
 Николай Студит «Исповедник» (848—850 и 867—868);
 Антоний III Студит (ум. 983) — впоследствии Патриарх Константинопольский (974—979)
 Симеон Студит «Благоговейный» (? — 986);
 Алексий Студит (? — декабрь 1025) — впоследствии Патриарх Константинопольский (1025—1043).
 Платон Студит (735—813) — православный монах, игумен, родной дядя Феодора Студита.
 Сергий II Студит (ум. 1019) — Патриарх Константинопольский (998/1001 −1019).
 Дамаскин Студит (? — ок. 1580) — православный митрополит Навпакта и Арты.

См. также 
 Студиты — монахи мужского монастыря Студийского устава УГКЦ.
 Фёдор Студит — одно из народных названий дня  у восточных славян.